Hermenegildo Lopes de Morais, mais conhecido como Hermenegildo de Morais (Santa Rita do Paranaíba, atual Itumbiara, 6 de outubro de 1870 — 5 de dezembro de 1925) foi um industrial e político brasileiro.

Foi senador por Goiás entre 1918 e 1925, além de ter exercido o mandato de deputado federal por sete vezes entre 1894 e 1918.

Em um acordo político, casou sua filha Amélia de Moraes com o coronel José Xavier de Almeida, mantendo influência no Estado de Goiás.

Ver também
 Lista de senadores do Brasil

Referências
 

Senadores do Brasil por Goiás
Deputados federais do Brasil por Goiás
Mortos em 1925